Fenyvesi László
 Fenyvesi László (1908–1993) válogatott labdarúgó, edző
 Fenyvesi László (1938) mérnök, vetőmaggazdálkodási szakmérnök
 Fenyvesi László (1949) író, történész
 Fenyvesi László (1953) mezőgazdasági gépészmérnök, gépész-gazdasági szakmérnök
Fenyvessy László
 Fenyvessy László (1893–1963) tanár, újságíró, nemzetgyűlési képviselő